Raymond steht für:

 Raymond (Vorname) – zu den Namensträgern siehe dort
 Raymond (Familienname) – zu den Namensträgern siehe dort
 Raymond (Automobilhersteller), ehemaliger französischer Automobilhersteller
 (197189) Raymond, Asteroid
 Raymond Group, indischer Textilkonzern
 Raymond Ice Ridge, Eisgrat im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 A Raymond Group, Automobilzulieferer im Bereich Schnellbefestigungstechnik
 Alle lieben Raymond, US-amerikanische Fernsehserie
 Baron Raymond, Adelstitel
 Mount Raymond, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Raymond heißen folgende Orte:

 Raymond (Alberta), Stadt in Kanada
 Raymond (Cher), Gemeinde in der Region Centre-Val de Loire, Frankreich

in den Vereinigten Staaten:
 Raymond (Arizona)
 Raymond (Arkansas)
 Raymond (Colorado)
 Raymond (Georgia)
 Raymond (Idaho)
 Raymond (Illinois)
 Raymond (Indiana)
 Raymond (Iowa)
 Raymond (Kalifornien)
 Raymond (Kansas)
 Raymond (Kentucky)
 Raymond (Louisiana)
 Raymond (Maine)
 Raymond (Minnesota)
 Raymond (Mississippi)
 Raymond (Montana)
 Raymond (Nebraska)
 Raymond (New Hampshire)
 Raymond (New York)
 Raymond (Ohio)
 Raymond (Pennsylvania)
 Raymond (South Dakota), im Clark County
 Raymond (Texas)
 Raymond (Washington)
 Raymond (Wisconsin), im Racine County
 Raymond (Town), Town(ship) im Racine County, Wisconsin

Siehe auch:
 Reymond